Адорно — многозначный термин.

 Адорно — генуэзская династия, семь членов которой были генуэзским дожами.
 Адорно, Альдо (род. 1982) — парагвайский футболист.
 Адорно, Екатерина (1447—1510) — итальянская католическая святая.
 Адорно, Теодор (1903—1969) — немецкий философ, социолог, композитор и теоретик музыки.

См. также 
 Ботта д’Адорно, Антонио Отто